

Letteratura
 Rosaspina – protagonista de La bella addormentata dei Fratelli Grimm

Persone
 Carlo Rosaspina – attore teatrale italiano
 Francesco Rosaspina – incisore e docente italiano
 Vito Rosaspina – politico, partigiano e veterinario italiano